Маленкур () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези
 Маленкур () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор